Kovk je ime več naselij v Sloveniji:

 Kovk, občina Ajdovščina, glej tudi Vzletišče Kovk
 Kovk, občina Hrastnik

naselja v Sloveniji